Яговдик

 Яговдик, Владимир Иванович — белорусский писатель
 Яговдик, Игорь Александрович — украинский политик